Time Bandits (filme)
Time Bandits (banda)

Desambiguação